Версхюрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Версхюрен, Паул (1925—2000) — католический епископ епархии Хельсинки (1967—1998 гг.).
 Версхюрен, Себастиан (род. 1988) — голландский пловец, призёр чемпионата мира и Европы по плаванию.

См. также 
 Версхурен